Mecze grupy F drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy AVC rozegrane zostały w dniach od 22 do 24 maja 2009 roku w Tajpej na Tajwanie.

W grupie F znalazły się cztery drużyn - Kazachstan, Chińskie Tajpej, Tonga i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskał Kazachstan.

Tabela 
Grupa F

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Kazachstan – Zjednoczone Emiraty Arabskie 
Piątek, 22 maja 2009
15:00 (UTC+8) - Taipei Municipal Gymnasium, Tajpej - Widzów: 700

 I sędzia: Chen Shih-an (Chińskie Tajpej)
 II sędzia: Cheng Lai-chun (Chińskie Tajpej)
 Czas trwania meczu: 73 minuty

Chińskie Tajpej – Tonga 
Piątek, 22 maja 2009
18:20 (UTC+8) - Taipei Municipal Gymnasium, Tajpej - Widzów: 2000

 I sędzia: al-Baloushi Ismail (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 II sędzia: Liu Jiang (Chiny)
 Czas trwania meczu: 73 minuty

Kazachstan – Tonga 
Sobota, 23 maja 2009
15:00 (UTC+8) - Taipei Municipal Gymnasium, Tajpej - Widzów: 1200

 I sędzia: Cheng Lai-chun (Chińskie Tajpej)
 II sędzia: al-Baloushi Ismail (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 Czas trwania meczu: 66 minut

Chińskie Tajpej – Zjednoczone Emiraty Arabskie 
Sobota, 23 maja 2009
17:00 (UTC+8) - Taipei Municipal Gymnasium, Tajpej - Widzów: 2500

 Liu Jiang (Chiny)
 II sędzia: Chen Shih-an (Chińskie Tajpej)
 Czas trwania meczu: 73 minuty

Tonga – Zjednoczone Emiraty Arabskie 
Niedziela, 24 maja 2009
15:00 (UTC+8) - Taipei Municipal Gymnasium, Tajpej - Widzów: 1200

 I sędzia:  Cheng Lai-chun (Chińskie Tajpej)
 II sędzia: Chen Shih-an (Chińskie Tajpej)
 Czas trwania meczu: 102 minuty

Chińskie Tajpej – Kazachstan 
Niedziela, 24 maja 2009
17:20 (UTC+8) - Taipei Municipal Gymnasium, Tajpej - Widzów: 3100

 I sędzia: al-Baloushi Ismail (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 II sędzia: Liu Jiang (Chiny)
 Czas trwania meczu: 82 minuty

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie H drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Kazachstan 
Trener:  Genadijs ParsinsAsystent: Rafail Giljazutdinow

Chińskie Tajpej 
Trener: Chou Chi-wenAsystent: Lin Chih-hung

Tonga 
Trener: Siokapesi Tupou TanginoaAsystent: Siupeli Tamale

Zjednoczone Emiraty Arabskie 
Trener: Abdull Razak Foued KamounAsystent: Aljasmi Khalid Ahmed

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010